Aletes is in de Griekse mythologie de zoon van Aigisthos, neef van Agamemnon. Aletes heeft ook nog een zus genaamd Erigone. Na de dood van zijn vader greep Aletes de macht in Mycene, maar hij werd hierop door Orestes, de zoon van Agamemnon, gedood.

Stamboom 

Mythische koning van Mycene